Леду — франкоязычная фамилия. Известные носители:
 Леду, Венсан (род. 1966) — французский политик, депутат Национального собрания Франции, член партии Республиканцы.
 Леду, Дельфина (род. 1985) — французская спортсменка по художественной гимнастике.
  (род. 1949) — американский нейробиолог.
 Леду, Жанна Филиберта (1767—1840) — французская художница.
 Леду, Клод-Никола (1736—1806) — французский архитектор.
 Леду, Патрис — французский кинопродюсер.
 Леду, Поль (1914—1988) — бельгийский астроном.
Другое
  — греческий остров в заливе Сароникос.